Jammerbugts kommun är en dansk kommun i nordvästra Jylland i Region Nordjylland. Huvudort är Åbybro. Kommunen har 38 611 inv. (2012) och är 866,25 km² stor. Borgmästare är Mogens Christen Gade, från partiet Venstre.

Jammerbugts kommun bildades vid kommunreformen 2007, och är en sammanläggning av de tidigare Brovsts kommun, Fjerritslevs kommun, Pandrups kommun och Åbybro kommun.

Största orter

Politik 

Kommunfullmäktige har 27 platser, fördelade enligt följande:

Källor

Externa länkar 

Kommuner i Region Nordjylland